Maibaum steht für
 einen geschmückten Baum, siehe Maibaum
 den deutschen Namen des polnischen Dorfes Majewo

den Familiennamen folgender Personen:
 Gepa Maibaum (1935–2007), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Nicole Maibaum (* 1971), deutsche Journalistin, Schriftstellerin und Ghostwriterin
 Richard Maibaum (1909–1991), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Uwe Maibaum (* 1962), deutscher Kirchenmusiker
 Werner Maibaum (1928–2007), deutscher Historiker
 Wilhelm Maibaum (1919–1994), deutscher Politiker (SPD)